Mužská čtyřhra Geneva Open 2017 probíhala ve druhé polovině května 2017. Do deblové soutěže ženevského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl americký pár Steve Johnson a Sam Querrey, jenž ve čtvrtfinále skončili na raketách Cabala s Farahem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený nizozemsko-rumunský pár Jean-Julien Rojer a Horia Tecău, který ve finále za 1.52 hodin zdolal kolumbijské turnajové dvojky Juana Sebastiána Cabala s Robertem Farahem. Po dvousetovém průběhu 2–6 a 7–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–6]. Ve zkrácené hře druhé sady přitom vítězové odvrátili mečbol. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali čtrnáctou společnou trofej. Rojer vybojoval dvacátý třetí deblový titul na okruhu ATP Tour a pro Tecăua to bylo jubilejní třicáté první takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (vítězové)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (finále)
  Treat Conrad Huey /  Robert Lindstedt (čtvrtfinále, odstoupili)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Geneva Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
ATP World Tour 2017